Spiegl ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Spiegl (1926–2003), britischer Komponist, Schriftsteller und Journalist österreichischer Herkunft
 Marco Spiegl (* 1998), österreichischer Musiker
 Walter Spiegl (* 1934), deutscher Autor, Herausgeber und Übersetzer

Spiegl bezeichnet außerdem:
 Spiegl (Gemeinde Schönau), Ortsteil von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Gasthaus Spiegl, ein Wirtshaus im Münchner Stadtteil Moosach

Siehe auch:

 Spiegel (Begriffsklärung)